Tabo bezeichnet:

 Tabo (Nubien), moderner Name einer historischen nubischen Stadt in Sudan
 Tabo (Indien), Ort im nordindischen Bundesstaat Himachal Pradesh

TaBo steht als Abkürzung für:
 Teilautomatisierte Briefordnerei, Arbeitsbereich in Briefzentren zum Sortieren und Stempeln von Postsendungen
 Technischen Ausschuss für Brillenoptik

Tabó ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Tabó (* 1993), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Taboo (Begriffsklärung)

Abkürzung